Kemphaan - vogel
 Hr.Ms. Kemphaan (1943) - motortorpedoboot
 Stadslandgoed de Kemphaan - park in Almere
 De Kemphaan - weidemolen op Texel
 Eindhoven Kemphanen - ijshockeyclub in Eindhoven